Поли́тик, полити́ческий де́ятель — лицо, профессионально занимающееся политикой и политической деятельностью или влияющее на политические процессы.

Политическая деятельность может осуществляться в органах исполнительной (президент, премьер-министр, министр, главы регионов, провинций, городов) и законодательной власти (депутаты парламентов различных уровней, городских советов и др.). Политики могут также выступать в качестве функционеров политических партий.

Литература 
 Справочник партийного работника. М.: Политиздат, 1967 года
 Лурье В. М. ГРУ: дела и люди. — ; : ОЛМА-Пресс; Нева, 2003. — 640 с. — ISBN 5-7654-1499-0 ; 5-224-03528-7.
 Глава вторая Профессия — партийный работник // Прибытков В. В. Черненко. — М.: Молодая гвардия, 2009. (Жизнь замечательных людей)

Ссылки 

 Партийный работник, Энциклопедия «Нефть-Газ» 
 Ракитянский Н. М. Личность политика: теория и методология психологического портретирования 
 
 
 

 
Политическая деятельность